Tribunal de La Haya o Tribunal Internacional de La Haya es una denominación que ha sido utilizada para designar diversos tribunales internacionales que tienen o han tenido su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, y puede referirse a:

 Tribunal Permanente de Arbitraje, creado en 1899;
 Tribunal Permanente de Justicia Internacional, organismo judicial de la Sociedad de Naciones y antecesor de la Corte Internacional de Justicia;
 Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas;
 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1993;
 Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma de 1998.